Robert Harris sau Rob Harrisse poate referi la:

 Robert Harris (fotbalist) (n. 1987), jucător de fotbal scoțian
 Robert Harris (scriitor) (n. 1957), scriitor englez de thriller
 Robert Harris (pictor) (1848–1919), pictor canadian 
 Robert Harris (poet) (1951–1993), poet australian 
 Robert H. Harris (1911–1981), actor american